Erickson steht für:

 Erickson (Manitoba), Ort in Kanada
 Erickson Bluffs, Felsenkliffs im westantarktischen Marie-Byrd-Land
 Erickson-Gletscher, Gletscher in der antarktischen Ross Dependency

Erickson ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Erickson (* 1976), US-amerikanischer Biathlet
 Arthur Erickson (1924–2009), kanadischer Architekt
 Bonnie Erickson (* 1941), US-amerikanische Puppenbauerin und Kostümbildnerin
 Bruce R. Erickson (* 1933), US-amerikanischer Paläontologe
 Byron Erickson (* 1951), US-amerikanischer Redakteur und Autor 
 Carl Erickson (1891–1958), US-amerikanischer Mode Illustrator 
 Charles Telford Erickson (1867–1966), amerikanischer Theologe, Schulleiter in Albanien
 Dave Erickson, US-amerikanischer Fernsehautor und Produzent
 Dennis Erickson (* 1947), US-amerikanischer Footballtrainer
 Don Erickson (1931–2012), US-amerikanischer Baseballspieler
 Egon Erickson (1888–1973), US-amerikanischer Hochspringer schwedischer Herkunft
 Eric Paul Erickson (* 1972), US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor, Filmproduzent und Filmregisseur 
 Ethan Erickson (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler 
 Hal Erickson (* 1950), US-amerikanischer Autor, Kritiker, Journalist und Medienhistoriker
 Jeffrey Erickson (1958–1992), US-amerikanischer Serienbankräuber und Mörder
 Jim Erickson (* um 1951), US-amerikanisch-kanadischer Szenenbildner

 Kari Erickson (* 1971), US-amerikanische Curlerin
 Leif Erickson (1911–1986), US-amerikanischer Schauspieler
 Madeleine Erickson (1898–1971), französische Schauspielerin
 Melissa Erickson (* 1990), US-amerikanische Bahnradsportlerin
 Milton H. Erickson (1901–1980), US-amerikanischer Psychiater und Psychotherapeut
 Paul E. Erickson (1922–2007), US-amerikanischer Bischof
 Ralph E. Erickson (* 1928), US-amerikanischer Jurist, US Deputy Attorney General
 Rica Erickson (1908–2009), australische Naturforscherin, botanische Zeichnerin, Historikerin, Autorin und Lehrerin
 Robert Erickson (1917–1997), US-amerikanischer Komponist
 Roky Erickson (1947–2019), US-amerikanischer Sänger, Songwriter und Gitarrist
 Steve Erickson (* 1950), US-amerikanischer Schriftsteller, Essayist und Kritiker
 Steven Erickson (* 1961), US-amerikanischer Segler
 Tim Erickson (* 1950), australischer Geher

Siehe auch:
 Eareckson
 Ericksson
 Erickszoon
 Ericson
 Ericsson (Begriffsklärung)
 Erikson
 Eriksson
 Erixon